Stutzbach ist ein Gewässername:
 Stutzbach (Hinterrhein), linker Zufluss des Hinterrheins in Splügen, Region Viamala, Kanton Graubünden  
 Stutzbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold vor Erzgrube, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Stutzbach ist ein Familienname:
 Henry Stutzbach  (1938–1970), Pseudonym für einen Serienmörder in der DDR